Stan na 27 października 2013

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej w Rijadzie (Arabia Saudyjska).

Konsulat RP w Maskacie
Konsul Honorowy: Mohammed Ali Al Barwani (język konsula arabski, angielski)

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych